Piera Cannatella (1987) – pallanuotista italiana
Trishelle Cannatella (1979) – modella e attrice statunitense